Сенницы — деревня в Логозовской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 17 км к западу от центра города Пскова и в 9 км к западу от Неёлово.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района